

Culture et société 
 Lavaux AOC est une appellation d'origine contrôlée pour les vins de la région de Lavaux, en Suisse.
 Lavaux Classic est un festival de musique de chambre organisé en Lavaux (canton de Vaud), en Suisse.
 Le volleyball-club Lutry-Lavaux est un club suisse de volley-ball, basé à Lutry.
 Le festival Pully Lavaux à l'heure du Québec est un festival de chansons françaises mettant en vedette des artistes québécois ; il a lieu tous les deux ans à Pully, en Suisse.

Patronyme 

 David Lavaux, une personnalité politique belge ;
 Étienne Maynaud de Bizefranc de Lavaux (1751-1828), un général de division et un homme politique de la Révolution française.

Toponyme 

  
 Lavaux-Sainte-Anne, une section de la ville de Rochefort, dans la province de Namur (Région wallonne) ;
 Lavaux, un hameau de la commune de La Roche-en-Ardenne ;
 Lavaux, un hameau de la commune de Trois-Ponts ;
 Lavaux, un hameau de la commune de Léglise ;
 Hastière-Lavaux (en wallon Li Vå-dlé-Astire), un village en bord de Meuse (rive gauche), entre Dinant (Belgique) et Givet (France).

  
 la réserve naturelle nationale de la combe Lavaux-Jean Roland, une réserve naturelle nationale de la côte dijonnaise, située en Côte-d'Or.

  
 la région de Lavaux dans le canton de Vaud, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO,
 Bourg-en-Lavaux, commune du canton de Vaud située en Lavaux ;
 le district de Lavaux, un ancien district entre 1803 et 2007 ;
 le district de Lavaux-Oron, un nouveau district dès 2008.

Bâtiments 
 Château du Lavaux, situé à Esneux.
 Château de Lavaux-Sainte-Anne

Patronyme belge